Il gruppo della wodginite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della wodginite 
 Achalaite
 Ferrotitanowodginite
 Ferrowodginite
 Lithiotantite
 Lithiowodginite
 Titanowodginite
 Wodginite

Note 

Wodginite